Ла-Корунья (, ) — провинция на северо-западе Испании в составе автономного сообщества Галисия. Административный центр — Ла-Корунья.

География 
Территория — 7950 км2 (32-е место среди провинций страны).

Демография 
Население — 1,127 млн (10-е место; данные 2005 г.).

Административное устройство

Ссылки 
 Совет провинции

Ла-Корунья